nm: nanométer (=10-9 m)
Nm: newtonméter (joule)
Új-Mexikó (az angol New Mexicoból)
Népjóléti Minisztérium
Népegészségügyi Minisztérium
Népművelési Minisztérium
Nehézipari Minisztérium